L'édition 2022 du tournoi de tennis de Serbie se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur au Novak Tennis Center de Belgrade. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Croate Borna Ćorić, des Français Benjamin Bonzi, Hugo Gaston et Gaël Monfils et du Slovaque Alex Molčan. Ils sont respectivement remplacés par Aljaž Bedene, João Sousa, Henri Laaksonen, Marco Cecchinato et Mikael Ymer.

Lauréats 
Andrey Rublev remporte le tournoi en battant en finale le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple. 

En double, Ariel Behar et Gonzalo Escobar décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nikola Mektić et Mate Pavić. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Serbie

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Belgrade
ATP 2022
Sport en Serbie en 2022
Tennis en avril 2022